est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant le Permien moyen (Capitanien moyen) dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Une seule espèce est connue, , décrit par la paléontologue  Robert Broom en . Il figure, avec les genres Nochnitsa et Viatkogorgon, parmi les membres les plus petits et les plus basaux connus du groupe à ce jour.

Description 

Comme tous les gorgonopsiens, Eriphostoma est un prédateur quadrupède. Cependant, ce dernier figure parmi les plus petits membres du groupe, ayant un crâne long de moins de  et se disposant d'un museau relativement court et profond ainsi que des grandes orbites par rapport aux autres gorgonopsiens. Comme ces derniers, il possède cinq incisives et une canine de chaque côté de la mâchoire supérieure, mais il n'a que trois petites dents postcanines dans son maxillaire. Le palais dEriphostoma a des bosses palatines en forme de delta couvertes de nombreuses dents, comme le genre apparenté Gorgonops et de nombreux autres thérapsides basaux, mais pas les gorgonopsiens plus dérivés qui ont tendance à avoir des bosses palatines en forme de crête avec peu de dents.

Historique 
Eriphostoma est décrit et nommé en 1911 par le paléontologue Robert Broom, sur la base d'un spécimen mal conservé collecté par le révérend J. H. Whaits dans la ville de Fraserburg (maintenant ), en Afrique du Sud. L'holotype est déposé au Musée Américain d'Histoire Naturelle sous le numéro de spécimen AMNH FARB 5524. C'est le premier gorgonopsien nommé de la  au sein du groupe de Beaufort. Cependant, malgré son statut d'un des plus anciens gorgonopsiens connus, la mauvaise conservation du spécimen conduit à largement l'ignorer au , et à considérer le genre comme un nomen dubium, une révision complète des gorgonopsiens datant de  le mentionnant brièvement comme un thériodonte indéterminé.

En , la tomodensitométrie de l'holotype permet sa re-description en tant que taxon valide de gorgonopsien. Une étude plus approfondie et la découverte de nouveaux spécimens permettent à la plupart des espèces de gorgonopsiens de cette région d'être réduites au rang de synonymes. Les espèces Eriphostoma microdon, Scylacognathus parvus, Galesuchus gracilis et Eoarctops vanderbyli sont des synonymes, et Eriphostoma microdon est le nom valide en raison du principe de priorité. Une cinquième espèce de gorgonopsien provenant de cette même région, Broomisaurus planiceps, est probablement aussi un synonyme, mais il s'agit actuellement d'un nomen dubium en raison de son mauvais état de préparation.

Classification 
Eriphostoma est le membre le plus basal du rayonnement endémique africain des gorgonopsiens.

Provenance 
Tous les spécimens connus dEriphostoma appartiennent au groupe de Beaufort d'Afrique du Sud. L'holotype provient de la , mais certains des spécimens mentionnés proviennent de la . Du point de vue biostratigraphique, il s'étend de la  à la zone d'assemblage supérieure de Pristerognathus.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Gorgonopsia
 Gorgonops
 Rubidgea

Liens externes 

Gorgonopsia
Thérapside du Permien
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1911
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit par Robert Broom